La Iglesia de San Polo puede referirse a:

 La Iglesia de San Polo (Venecia).
 La Iglesia de San Polo (Salamanca).
 La Iglesia de San Polo (Soria).